Bundesregierung Ramek bezeichnet mehrere Regierungen Österreichs:
 Bundesregierung Ramek I (1924 bis 1926)
 Bundesregierung Ramek II (1926)